Nature Biotechnology — научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 1983 года, посвящённый научным и прикладным исследованиям в области биотехнологии. До 1996 года носил название Nature Bio/technology.

В 2012 году журнал обладал импакт-фактором 32,438.

О журнале 
Журнал публикует статьи, посвящённые последним достижениям в области биотехнологий. Основные направления исследований, представленные в журнале, включают в себя:
 Молекулярная инженерия нуклеиновых кислот и белков
 Молекулярная терапия
 Крупномасштабная биология (геномика, протеомика, метаболомика и т. д.)
 Компьютерная биология (алгоритмы и моделирование)
 Регенеративная медицина (стволовые клетки, инженерия тканей, биоматериалы)
 Технологии получения изображений живых объектов
 Аналитические биотехнологии (сенсоры и детекторы для макромолекул)
 Прикладная иммунология (инженерия антител, ксенотрансплантация, T-клеточная терапия)
 Пищевые и сельскохозяйственные биотехнологии
 Биотехнологии окружающей среды

См. также 
 Nature

Примечания

Ссылки 
 

Журналы ВАК Минобрнауки России
Медицинские журналы
Биологические журналы
Журналы Nature